Malaysian Masters ist der Name folgender Turniere:
 Malaysian Masters (Badminton), ehemaliges Badmintonturnier
 Malaysian Masters (Snooker), ehemaliges Snookerturnier